Bruno Landi (kunstenaar), een Italiaans kunstenaar
Bruno Landi (wielrenner), een Italiaans wielrenner, winnaar van de Ronde van Lombardije in 1953